Lenkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lenkosaari (ö i Pielisen Karjala), Norra Karelen, 
 Lenkosaari (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar